Gwenaël Kerléo (1975 - ), harpiste celtique et compositrice française
 Jean Kerléo ( - ), parfumeur français
 Jean Kerléo, militaire français, Compagnon de la Libération

Patronyme breton